Ко́тов — російське прізвище.

Носії 
 Котов Борис Іванович — український науковець, доктор технічних наук.
 Котов Вадим В'ячеславович — український футболіст.
 Котов Віктор Никифорович — український історик, історіограф.
 Котов Владислав Валерійович — український футболіст.
 Котов Володимир Петрович — російський радянський поет.
 Котов Григорій Петрович — радянський військовий
 Котов Євген Валентинович — український футболіст.
 Котов Ілля Ігорович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Котов Михайло Іванович — український ботанік.
 Котов Олег Валерійович — російський космонавт.
 Котов Олександр Андрійович — білоруський хокеїст, воротар.
 Котов Олександр Олександрович — радянський шахіст, гросмейстер.
 Котов Олександр Олександрович (1983—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Котов Павло Олександрович (1900—1966) — радянський військовий діяч, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Котов Петро Іванович (1889—1953) — російський радянський живописець.
 Котов Тихон Іванович (1895—1923) — український радянський математик, професор Харківського інституту народної освіти.
Російські прізвища